Бурачков — русская фамилия. 

Известные носители:

 Бурачков, Аксентий Анисимович — Георгиевский кавалер; капитан; № 7688; 1 января 1847.
 Бурачков, Платон Осипович (1815—1894) — русский археолог и коллекционер-нумизмат.
 Бурачков, Фёдор Анисимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6738; 3 декабря 1842.

См. также 
 Бураков
 Бурачок

Примечания